Az Allsvenskan 1988-as kiírása volt a bajnokság hatvannegyedik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes a Malmö FF lett. Ez volt a klub tizenhatodik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Sved 1